Ramón Castro puede referirse a:

Personas 
 Ramón de Castro Artacho (1853-1923), político español.
 Ramón Castro Castro (1956-), obispo mexicano de la Iglesia Católica.
 Ramón Castro y Ramírez (1795-1867), presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en 1843.
 Ramón Castro Jijón (1915-1984), presidente de Ecuador (durante 1963-1966).
 Ramón Castro Ruz (1924-2016), ingeniero cubano, hermano del dirigente cubano Fidel Castro.
 Ramón Alfredo Castro (1979-), beisbolista venezolano.
 Ramón Víctor Castro (1964-), futbolista uruguayo.

Toponimia 
 Ramón M. Castro, localidad en la provincia de Neuquén, Argentina.